Le patronyme flamand Taelman signifie littéralement « homme de langue », soit « celui qui parle ».
Il renvoie à la profession d'avocat, pourvoyeur de plaidoyers ou de tribun.

Au nord des Pays-Bas, il est décliné comme Taalman.

Patronyme

Taelman 
Martine Taelman (1965-), femme politique belge flamande.
René Taelman (1945-2019), entraîneur de football belge.
Willy Taelman (1937-2005), homme politique belge flamand.

Taalman 

Patronyme flamand